В истории Национальной Футбольной Лиги (НФЛ) только восемь квотербеков смогли бросить семь пасовых тачдаунов за одну игру. По состоянию на сезон НФЛ 2021, ни один игрок, бросивший семь ТД за одну игру, не смог повторить это достижение, а также ни один игрок в истории не бросал больше семи ТД за игру. Первым игроком, добившимся такого результата, был Сид Лакмэн, в игре за «Чикаго Беарз» против «Нью-Йорк Джайентс» 14 ноября 1943 года. Последний раз бросить семь тачдаунов за игру смог Дрю Брис, в игре за «Нью-Орлеан Сэйнтс» против «Нью-Йорк Джайентс» 1 ноября 2015 года. В этой игре квотербеки обеих команд бросили на двоих 13 тачдаунов, что стало рекордом НФЛ.

Примечания 

Списки НФЛ
Американский футбол